Smogóry – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Ośno Lubuskie
 Smogóry – wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki

Linki zewnętrzne